Лос Серос има више значења:

 Лос Серос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Серос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Серос (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Серос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серос (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серос, Естабло (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику